Fuzzy (englisch „verschwommen“) steht für:

 vage Begriffe, siehe Unschärfe (Sprache)
 eine Filmfigur, siehe Al St. John #Fuzzy
 Erich „Fuzzy“ Wiesner (1931–2017), ein Original und Hauptbetreiber der Sioux Montana Ranch in Duisburg-Friemersdorf

Siehe auch:
 Fozzy, US-amerikanische Heavy-Metal-Band
 Fuzzing, ein Testverfahren für Software